Башня тысячелетия () — название небоскребов по всему миру:

 Millennium Tower — в Абудже, Нигерия.
 Millennium Tower — в Амстердаме, Нидерланды.
 Millennium Tower — в Белграде, Сербия.
 Millennium Tower — в Бостоне, США.
 Millennium Tower — в Братиславе, Словакия.
 Millennium Tower — в Вене, Австрия.
 Millennium Tower — в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты.
 Millennium Tower — в Дублине, Ирландия.
 Millennium Tower — в Жедине, Бельгия.
 Millennium Tower — в Лас-Вегасе, США.
 Millennium Tower — в Лондоне, Англия.
 Millennium Tower — в Магдебурге, Германия (Jahrtausendturm).
 Millennium Tower — в Нью-Йорке, США.
 Millennium Tower — в Пинаге, Малайзия.
 Millennium Tower — в Роттердаме, Нидерланды.
 Millennium Tower — в Сабаделе, Испания.
 Millennium Tower — в Сан-Франциско, США.
 Millennium Tower — в Сент-Луисе, США.
 Millennium Tower — в Токио, Япония.
 Millennium Tower — во Франкфурте-на-Майне, Германия.